Шидровское сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Шидровское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальной единице в Виноградовском районе — Шидровский сельсовет.

Административный центр — посёлок Шидрово.

С 4 июля 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Шидровское сельское поселение находится на левом берегу Северной Двины, располагаясь между устьями рек Шужега и Вага. По берегу Северной Двины проходит восточная граница поселения. На севере и западе муниципальное образование граничит с Березниковским городским поселением, на юге — с Заостровским.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

После освобождения Шенкурского уезда от интервентов, с 5 декабря 1919 года народный суд 3-го участка Шенкурского уезда продолжил работу в деревне Заборье Усть-Важской волости в доме Павла Яковлевича Грибанова. В 1926 году территория нынешнего Шидровского поселения относилась к двум волостям Шенкурского уезда: Устьважской и Кургоминской.

Население 
Численность населения Шидровского сельского поселения на 1 января 2020 года — 603 человека.

В 2005 году в поселении числилось 846 человек. Численность населения подчинённых пунктов муниципального образования «Шидровское» в 2009 году составляла: Заборье — 63 чел., Наволок — 65 чел., Чамово — 39 чел., деревня Шидрово — 45 чел., посёлок Шидрово — 599 чел., Шужега — 4 человека.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят посёлки и деревни:
 деревня Заборье
 деревня Наволок
 деревня Чамово
 деревня Шидрово
 посёлок Шидрово
 деревня Шужега

Экономика 
Лесная отрасль.

Транспорт 
Через поселение проходит автодорога «Усть-Вага — Красноборск — Ядриха — Котлас».

См. также 
 Список населённых пунктов Виноградовского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 Описание границ территорий муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Молодёжная улица в Шидрово как надежда на возрождение («Архангельск. Регион»)
 Подчинённые пункты Усть-Важского сельсовета Березниковского (Виноградовского) района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Подчинённые пункты Чамовского сельсовета Березниковского (Виноградовского) района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Карты 
 Шидровское поселение на Wikimapia

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Виноградовского района Архангельской области